William Milton "Riley" Hern, kanadski profesionalni hokejist, * 5. december 1880, St. Marys, Ontario, Kanada, † 24. junij 1929. 

Hern je igral na položaju vratarja. V zgodovino se je zapisal kot prvi profesionalni vratar, ki je osvojil Stanleyjev pokal. Leta 1962 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Kariera
Hern je začel igrati hokej že v otroštvu, zastopal je šolski moštvi St. Marys in Stratford, za kateri je igral tako kot vratar kot napadalec. Od 1898 do 1901 je igral za Stratford Legionnaires.

Profesionalno kariero je začel v WPHL moštvu Pittsburgh Keystones v sezoni 1901/02. V svoji prvi sezoni je že osvojil ligo, njegovo moštvo je zmagal na 9 od 14 tekem. Hern je bil tako imenovan v moštvo zvezd lige WPHL za tisto sezono. Naslednja sezona je bila zato porazna, saj so izgubili na 10 od 11 tekem. 

V sezoni 1903/04 je Hern igral za moštvo Portage Lakes Hockey Club v ligi IPHL. Zanj je igral tri sezone.

V sezoni 1906/07 se je Hern pridružil moštvu Montreal Wanderers v ligi ECAHA. Že v svoji prvi sezoni je osvojil prvo mesto na lestvici, z moštvom je zmagal na 10 od 10 tekem. Wanderersi so osvojili Stanleyjev pokal v štirih zaporednih sezonah, od 1907 do 1911. V tem obdobju so tudi na šestih od sedmih izzivov uspešno obranili Stanleyjev pokal. Edini izziv, ki so ga izgubili, je bil v sezoni 1906/07 proti moštvu Kenora Thistles januarja 1907. Kakorkoli, že dva meseca kasneje so pokal zopet pridobili v svojo last. 

Hern se je od profesionalnega hokeja na ledu upokojil leta 1911 pri starosti 30 let. Kariero je končal, ker je želel postati uspešen poslovnež, v svoji lasti je imel trgovino z drobnim blagom v Montrealu. Še naprej pa je sodeloval pri prirejanju raznih hokejskih lig in ustvarjanju ligaških koledarjev. Hern je deloval tudi kot sodnik v ligi NHL. 

Leta 1962 je bil posthumno sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Pregled kariere

|-
| Stratford Legionnaires
| OHA-Sr.
| 98/99
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Stratford Legionnaires
| OHA-Sr.
| 99/00
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Stratford Legionnaires
| OHA-Sr.
| 00/01
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Pittsburgh Keystones
| WPHL
| 01/02
|
| 19
| 40
| 
| 
| 
| 
| 3.08
| 
|
| 1
| 1
|
|
|
|
| 1.50
|
|-
| Pittsburgh Keystones
| WPHL
| 02/03
|
| 12
| 61
| 
| 
| 
| 
| 7.96
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Portage Lakes Hockey Club
| Ekshib.
| 03/04
|
| 14
| 21
| 
| 
| 
| 
| 1.50
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Portage Lakes Hockey Club
| W-S
| 03/04
|
| 2
| 6
| 
| 
| 
| 
| 3.00
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Portage Lakes Hockey Club
| IPHL
| 04/05
|
| 24
| 81
| 
| 
| 
| 
| 3.54
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Portage Lakes Hockey Club
| IPHL
| 05/06
|
| 20
| 70
| 
| 
| 
| 
| 3.46
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Wanderers
| ECAHA
| 06/07
|
| 10
| 39
| 
| 
| 
| 
| 3.84
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Wanderers
| Stanleyjev pokal
| 06/07
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 6
| 25
|
|
|
|
| 4.17
|
|-
| Montreal Wanderers
| ECAHA
| 07/08
|
| 10
| 52
| 
| 
| 
| 
| 5.11
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Wanderers
| Stanleyjev pokal
| 07/08
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 5
| 16
|
|
|
|
| 3.20
|
|-
| Montreal Wanderers
| ECHA
| 08/09
|
| 12
| 61
| 
| 
| 
| 
| 5.03
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Wanderers
| Stanleyjev pokal
| 08/09
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 2
| 10
|
|
|
|
| 5.00
|
|-
| Montreal Wanderers
| NHA
| 09/10
|
| 13
| 47
| 
| 
| 
| 
| 3.62
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Wanderers
| Stanleyjev pokal
| 09/10
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 1
| 3
|
|
|
|
| 3.00
|
|-
| Montreal Wanderers
| NHA
| 10/11
|
| 16
| 88
| 
| 
| 
| 
| 5.43
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Viri

Zunanje povezave
 
 
 
 Statistika kariere na strani legendsofhockey.com
 Statistika kariere 

Kanadski hokejski vratarji
Kanadski hokejski sodniki
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Hokejisti Stratford Legionnaires
Hokejisti Pittsburgh Keystones
Hokejisti Portage Lakes Hockey Club
Hokejisti Montreal Wanderers